Joan Beaufort, contessa di Westmoreland († 1440), figlia di Giovanni Plantageneto, I duca di Lancaster
 Joan Beaufort († 1445), figlia di John Beaufort, I conte di Somerset, regina di Scozia come moglie di Giacomo I